Clan, grup de gent unida per parentiu i llinatge, que descendeix d'un avantpassat comú.
 Clan (canal de televisió), canal de televisió infantil pertanyent a TVE, d'Espanya.
 Clan escocès, dona un sentit d'identitat i l'ascendència comú a la gent en Escòcia.
 Clan Minamoto, fou un dels quatre gran clans que van dominar la política al Japó durant l'era Heian.
 Clan Takeda, fou un famós clan de daimyō durant finals del període Heian fins al període Sengoku.
 Clan Matsudaira, clan japonès que es va originar i va prendre el seu nom del comtat Matsudaira.
 Clan Oda, fou un clan japonès de daimyo que es va convertir en una força política important durant el període Sengoku de la història del Japó.
 Clan Taira, foren una família de prínceps del Japó.
 Clan Uesugi, fou un clan samurai japonès.
 Clan Imagawa, fou un clan feudal japonès fundat per Kuniuji Imagawa.
 Clan Azai, fou una línia de daimyos durant el període Sengoku de la història del Japó.
 Clan Shimazu o família shimazu, eren els dàimios (daimyō) del han de Satsuma, que s'estenia sobre les províncies japoneses de Satsuma, Sumi i Hyga.
 Clan Asakura, era un llinatge japonès descendent del Príncep Kusakabe (662-689), fill de l'emperador Temmu (631-686).
 Clan Hōjō, fou una família de regents al Japó durant el Shogunat Kamakura procedents de la Província d'Izu.
 M Clan, un grup espanyol de música rock.
 Clan Ii, era un clan japonès que provenia de la província de Tōtōmi.
 Clan Abe, fou un dels més grans i antics clans del Japó.
 Clan Miyoshi, un clan japonès descendent de l'emperador Seiwa (850-880) i del clan Minamoto.
 Clan Ashikaga, fou un important clan japonès.
 Clan Uchiha, clan dels portadors del Sharingan.
 Clan Fujiwara, fou una família poderosa de regents en Japó.
 Clan Toyotomi, fou una família japonesa d'origen humil i vida breu.
 Clan Date, era un llinatge de daimyos que va controlar el nord del Japó.
 Clan Soga, fou una família aristocràtica japonesa dominant en el segle VII i contribuent d'introduir el budisme al Japó.
 Clan Takigawa, clan de la província d'Owari es desconeixen els seus orígens.
 Clan Hōjō tardà, fou un els clans més poderosos en Japó durant el període Sengoku.
 El clan de la lloba, és la primera part de la trilogia La Guerra de les Bruixes, una obra de Maite Carranza publicada l'any 2005.
 Jaunay-Clan, és un municipi francès, situat al departament de la Viena i a la regió de Poitou-Charentes.